Ait Izdeg kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Izdeg, stamområde, Meknès-Tafilalet, 
 Ait Izdeg (kommun i Marocko), Meknès-Tafilalet, Khénifra, 

Robotskapade Marockoförgreningar